A színes fátyol (regény) – W. Somerset Maugham regénye

Filmek 
Színes fátyol (film, 1934) – amerikai fekete-fehér film Greta Garbo és Herbert Marshall főszereplésével
Színes fátyol (film, 2006) – John Curran filmje Naomi Watts és Edward Norton főszereplésével